České příjmení Formánek (v přechýlené podobě Formánková) (význam: malý forman) se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Antonín Formánek (1850–1906) – český advokát a politik, starosta Pardubic
 Bedrich Formánek (* 1933) – slovenský skladatel šachových úloh, rozhodčí, funkcionář a publicista
 Eduard Formánek (1845–1900) – český botanik
 Emanuel Formánek (1869–1929) – český lékař, chemik a politik
 František Formánek – více různých osobností
 Jaroslav  Formánek (1884–1938), učitel hudby, propagátor hry na dudy
 Jaroslav Formánek (*1960) – novinář a spisovatel
 Jiří Formánek (* 1975) – český basketbalista
 Josef Formánek – více různých osobností
 Karel Formánek (* 1970) – český basketbalista
 René Formánek (* 1975) – český fotbalista
 Melichar Formánek (1919–???) – český komunistický politik a poúnorový poslanec
 Václav Formánek (rozcestník) – více různých osobností
 Zdeněk Formánek – více různých osobností

 v přechýlené podobě
 Eva Formánková (1931-2019) – česká filosofka, nakladatelská redaktorka a překladatelka
 Vlasta Formánková (* 1953) – česká právnička a soudkyně Ústavního soudu

Související články 
 Forman (příjmení) – více různých osobností